Акти́вная турби́на () — турбина, в которой потенциальная энергия рабочего тела (газа, пара, жидкости) преобразуется в кинетическую (то есть давление рабочего тела уменьшается, а скорость растёт) в неподвижных каналах (соплах), а превращение кинетической энергии в механическую работу происходит на рабочих лопатках. Данную конструкцию также называют импульсной турбиной или турбиной равного давления, поскольку давление рабочего тела внутри самой турбины не изменяется. Альтернативная конструкция, в которой давление рабочего тела падает во время прохождения через турбину, называется реактивной турбиной.

К преимуществам активных турбин обычно относят:
 бо́льшую свободу расположения подводящих каналов по отношению к турбине в связи с более равномерным распределением давления в камере;
 меньшие требования к величине зазоров между турбиной и корпусом, облегчающие изготовление и требования к подшипникам, так как утечка через зазоры в условиях малой разности давления незначительна;
 малую продольную нагрузку на вал;
 меньшую по сравнению с реактивными турбинами скорость вращения, облегчающую сопряжение с машинами.

Лопатки активной турбины обычно имеют ковшеобразную форму (см. диаграмму слева).

Литература 
 
 
 И. В. Линде. Паровые турбины, вентиляторы и центробежные насосы высокого давления системы инженера А. Рато. // Записки Московского отделения Императорского русского технического общества, 1904. С. 563—641.

См.также 
 Турбина 
 Сопло Лаваля
 Ковшовая турбина (турбина Пелтона)
 Реактивная турбина 
 Газовая турбина
 Паровая турбина

Примечания 

Турбины